Janez Janša je osebno ime več osebnosti:

 Janez Janša (uradno Ivan Janša), slovenski politik
 Janez Janša (režiser), režiser in publicist (nekdaj Emil Hrvatin)
 Žiga Kariž (likovni umetnik), likovni/večmedijski umetnik (med letoma 2008 in 2012 imenovan Janez Janša)
 Janez Janša (performer), performer (nekdaj Davide Grassi)
 Janez Janša, žičničarski (smučarski) podjetnik (Krvavec)

V umetnosti
 Jaz sem Janez Janša (film) režiserja Janeza Janše s sodelovanjem likovnika Janeza Janše in performerja Janeza Janše

Opombe